Stati Uniti d'America
 Interstate 84 – autostrada che percorre l'Oregon e lo Utah
 Interstate 84 – autostrada che percorre la Pennsylvania e il Massachusetts